Walk kan syfta på:

 Walk (baseboll) – en statistisk kategori i baseboll;
 Walk (musikalbum) – ett musikalbum av Jeanette Lindström;
 Walk, Livland – en tidigare stad i Livland som sedan 1920 är delad mellan Estland och Lettlan

Se även 
 The Walk